Drum bun () — румынский военный марш. Композитор — Стефан Носиевич, автор слов — Василе Александри. По одной версии, марш был написан во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов, по другой — появился в годы Балканских войн или в Первую мировую войну.

Текст на румынском 
Drum bun, drum bun, toba bate, drum bun, bravi români, ura!
Cu sacul legat în spate, cu armele-n mâini, ura!
Fie zi cu soare fie, sau cerul noros,
Fie ploi, ninsoare fie, noi mergem voios, drum bun.

Drum bun, drum bun, tobă bate, drum bun, bravi români, ura!
Cu sacul legat în spate, cu armele-n mâini, ura!
Fie la paradă, fie la război,
Toți în rând grămadă, veseli mergem noi!

Drum bun, drum bun, toba bate, drum bun, bravi români, ura!
Cu sacul legat în spate, cu armele-n mâini, ura!
Steagul să lucească steagul, pentru el trăim,
Țara să-nflorească țara, pentru ea murim, drum bun.

В культуре 
 Марш звучит неоднократно в румынском художественном фильме  1977 года.

Ссылки 
 
 Марш в фильме :
 
 

Военные марши
Песни на румынском языке